Соревнования по санному спорту в мужском парном разряде на зимних Олимпийских играх 1992 года прошли 14 февраля на санно-бобслейной трассе в горнолыжном курорте Ла-Плань недалеко от Альбербиля. В состязаниях приняли участие 40 спортсменов из 15 стран. Победители определялись на основании двух заездов.

Золотые медали завоевали немцы Штефан Краусе и Ян Берендт, серебряные призёры предыдущих олимпийских игр. На втором месте расположились их соотечественники Ивес Манкель и Томас Рудольф, которые на последнем чемпионате мира тоже были вторыми. Бронзу, в свою очередь, получили титулованные представители Италии Хансйорг Рафль и Норберт Хубер. Невероятно высокого для себя результата добились румынские спортсмены Йоан Апостол и Ливиу Чепой — им удалось финишировать четвёртыми, и это лучший результат Румынии в санном спорте за всю историю страны.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1992 Albertville Winter Games: Mixed (Men)'s Doubles  — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1992